Алексей Анатольевич Бурков (род. 9 мая 1974 года) — мастер спорта России международного класса (хоккей с мячом),
вице-чемпион мира 1997 года.

Карьера 
А. А. Бурков начал играть в хоккей с мячом в Новосибирске в детской команде «Сибсельмаш» в 1980 году. «Сибсельмаш» и стал его единственной командой. В его составе он провёл восемь сезонов. Был чемпионом России и трижды вице-чемпионом.

В 1996—1997 году привлекался в сборную России, в составе которой стал вице-чемпионом мира.

В 1997 году в расцвете сил, прервав игровую карьеру, выехал в Гамбург (Германия).

Достижения 
 Чемпион России — 1995
 Вице-чемпион России — 1994, 1996, 1997
 Финалист кубка России — 1994, 1996
 В списке 22 лучших игроков сезона — 1996, 1997
 Признан лучшим нападающим сезона — 1996
 Вице-чемпион мира — 1997
 Финалист кубка европейских чемпионов — 1995
 Второй призёр турнира на призы Правительства России — 1996
 Чемпион мира среди юниоров — 1994
 Вице-чемпион мира среди юношей — 1991
 Вице-чемпион России по мини-хоккею — 1994
 Чемпион мира по ринк-бенди — 1998

Литература 
 

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по ринк-бенди
Игроки КХМ «Сибсельмаш»